

Patronyme 

 František Adam Míča (1746-1811), compositeur tchèque ;

Sciences et techniques 
 Le mica, est un minéral formé principalement de silicate d'aluminium et de potassium ;
 Le MICA est également un missile air-air et surface-air à courte-moyenne portée construit par MBDA ;
 Le MICA est également un club informatique (Micro informatique club d'Anglet) labellisé Espace public numérique, destiné à initier les adhérents à l'informatique, Internet et le multimédia sur Windows, Mac OS et Linux.
 MICA (MIcroscopic ChAracterization of functional and nanostructured materials) est une plateforme technologique de l'Université catholique de Louvain.
 MiCA désigne également une règlementation européenne des cryptoactifs par l'acronyme de Markets in Crypto-Assets.

Toponyme 

 Mica, commune roumaine du județ de Cluj
 Mica, commune roumaine du județ de Mureș
 ,  village de la commune roumaine de Bascov, dans le județ d'Argeș

Cinéma et télévision 

 Mica, série télévisée d'animation de 2003 ;
 Mica, film dramatique franco-marocain réalisé par Ismaël Ferroukhi et sorti en 2020.